

Pessoas
Ely do Amparo

Localidades

 Ely (Iowa)
 Ely (Minnesota)
 Ely (Nevada)

 Ely (Cambridgeshire)

Outros
Edifício Ely

Veja também
Eli
Elly

Desambiguações de topônimos